Ghana wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1952 roku na igrzyskach w Helsinkach i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach (oprócz igrzysk w Melbourne w 1956, igrzysk w Montrealu w 1976 i igrzysk w Moskwie w 1980 r.).

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!